Wenceslaus I, hertog van Bohemen
Wenceslaus I van Bohemen, koning van Bohemen